La Coppa Svizzera di pallacanestro maschile 2021-2022, denominata Patrick Baumann Swiss Cup 2021-2022, è il torneo nazionale ad eliminazione diretta delle società iscritte alla Federazione Svizzera.

Primo turno 
Dal 12 al 20 ottobre 2021

Secondo turno 
Dal 1 al 9 novembre 2021

Ottavi di finale 
Dall'8 al 19 dicembre 2021

Tabellone

Semifinali

Finale

Note 

Pallacanestro nel 2022